De Primeira Liga 2002–2003 was het 69ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 25 augustus 2002 en eindigde op 1 juni 2003. Nieuwkomers waren Moreirense, Académica Coimbra en CD Nacional. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2001/02) vanuit de Liga de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto won de 19de landstitel uit de clubgeschiedenis.

Eindstand

Zie ook
Liga de Honra 2002/03

Portugal
2003